Patricio Hurtado (9 de agosto de 1970) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como atacante.

Carreira 
Patricio Hurtado integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 1995.

Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1991
Jogadores da Copa América de 1995
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Club Deportivo Macará
Futebolistas do Club Técnico Universitario